KS/Leiftur (Knattspyrnufélag Fjallabyggðar, KF) − klub z Ólafsfjörðuru założony w 1931 roku. Posiada stadion o pojemności 1000 miejsc. W obecnym sezonie występuje w 2. deild karla (trzecia klasa rozgrywkowa).

Sukcesy 
Finał Pucharu Islandii: 1998

Europejskie puchary

Bilans ligowy od sezonu 1982

Linki zewnętrzne 
 Strona oficjalna

Islandzkie kluby piłkarskie
Kluby piłkarskie założone w 1931